Do You Want More?!!!??! - drugi album studyjny amerykańskiej grupy hip-hopowej The Roots, wydany w październiku 1994. To pierwszy album zespołu wydany przez dużą wytwórnię płytową (Geffen). Album jest uważany za klasyczny w gałęzi hip-hopu czerpiącej inspriację z jazzu.

Lista utworów

Muzycy 
 Black Thought - rap
 Questlove - perkusja, Fender Rhodes
 Malik B. - rap
 Leonard "Hub" Hubbard - gitara basowa
 Scott Storch - Fender Rhodes, instrumenty klawiszowe
 Steve Coleman - saksofon ("Mellow My Man", "Datskat", "Do You Want More?!!!??!", "Essaywhuman?!!!??!", "Swept Away", "Silent Treatment")
 Joshua Roseman - puzon ("Mellow My Man", "Datskat")
 Graham Haynes - trąbka ("Mellow My Man", "Datskat")
 Sista Urban, Rachel Graham, Bun - głos ("Lazy Afternoon")
 Rahzel - beatbox ("? vs. Rahzel", "The Lesson Part 1")
 Rufus Harley - dudy ("Do You Want More?!!!??!")
 Cassandra Wilson - głos ("Swept Away", "Silent Treatment")
 Dice Raw - rap ("The Lesson Part 1", "Unlocking")
 Ursula Rucker - recytacja ("Unlocking")

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Roots
Albumy Geffen Records
Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1994